Le Championnat du Portugal de football 1971-1972 est la  de la compétition et le premier avec , ce dernier voit le sacre de Benfica, qui réalise le doublé coupe-championnat.

Clubs participants

Compétition

Classement 

En cas d'égalité entre deux clubs, le premier critère de départage est la différence de buts.

|}

 Les vainqueurs des deux groupes de D2, l'União Coimbra et le CD Montijo, obtiennent la montée directe en D1.
 Les deux deuxièmes des groupes (GD Riopele, et GD Peniche), se disputent, en barrage, la montée, avec le  et  de la première division, et c'est le Leixões SC qui remporte ce barrage et le Beira-Mar qui se maintient dans l'élite portugaise.

Leader journée par journée

Évolution du classement

Résultats

Les champions du Portugal

Statistiques

Classement des buteurs 

Championnat du Portugal de football
Portugal
Portugal